Tarpon est un genre de poisson.
 HMS Tarpon est un sous-marin de classe T de la Royal Navy. 
 Tarpon est un sous-marin de poche allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Tarpon est une opération militaire en pleine mer.